

Patronyme 

 Alexis Chassang (1827-1888), helléniste et lexicographe français ;
 Jean Chassang (1951-), coureur cycliste français ;
 Michel Chassang (1956-), médecin et syndicaliste français ;
 Alexandre Chassang (1994-), basketteur français.